

W Polsce 
 Miejscowości
 Grabówka – część miasta Częstochowa
 Grabówka – część miasta Płock
 Grabówka – część miasta Tarnów
 Grabówka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Grabówka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń 
 Grabówka – część wsi Dobrynka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac
 Grabówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol 
 Grabówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Borzechów
 Grabówka – część wsi Strzeszkowice Duże w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niedrzwica Duża
 Grabówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie 
 Grabówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Podedwórze 
 Grabówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin 
 Grabówka – część wsi Pawłów w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Bolesław
 Grabówka – część wsi Zasiadały w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Miastków Kościelny
 Grabówka – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa 
 Grabówka – przysiółek wsi Kamienna w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów
 Grabówka – przysiółek wsi Miodary w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Świerczów
 Grabówka – osada leśna w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Praszka
 Grabówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Dydnia 
 Grabówka – część wsi Róża w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Grabówka – przysiółek wsi Podgrodzie w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Grabówka – część wsi Biały Bór w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Przecław
 Grabówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl 
 Grabówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Zambrów 
 Grabówka – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Zambrów 
 Grabówka – część wsi Rudzica w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica
 Grabówka – część wsi Zebrzydowice w woj. śląskim, w pow. cieszyński, w gminie Zebrzydowice
 Grabówka – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mykanów 
 Grabówka – część wsi Suszec w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Suszec
 Grabówka – wieś w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Lubomia
 Grabówka – część wsi Cieszkowy w  woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin
 Grabówka – część wsi Zagajów w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin
 Grabówka – przysiółek wsi Kolonia Piaski  w  woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim w gminie Kunów 
 Grabówka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki 
 Grabówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Budzyń

 Administracja
 Grabówka – gromada w powiecie białostockim
 Grabówka – gromada w powiecie częstochowski
 Grabówka – gromada w powiecie kraśnickim
 Grabówka – gromada w powiecie sieradzkim

 Rzeki
 Grabówka – potok, prawy dopływ rzeki Opatówka
 Grabówka – dopływ Struga

 Inne
 Grabówka – wzniesienie na Pogórzu Dynowskim

Zobacz też 
 Grabowo, Grabówka Ukazowa, Grabówek